

Anthroponymie 
Karam est un nom de famille arabe fréquent au Proche-Orient, en particulier parmi les Maronites libanais. Karam peut aussi, plus rarement, être employé comme prénom :
 Karam, prénom arabe épicène.

Patronyme 

 Afifa Karam (1883-1924), femme de lettres libano-américaine ;
 Antoine Karam (1950- ), homme politique français de Guyane ;
 Fares Karam (1974- ), chanteur libanais ;
 Joe Karam (1951- ), joueur de rugby néo-zélandais ;
 Karam Karam (1943- ), homme politique libanais ;
 Najwa Karam (1965- ), chanteuse libano-américaine ;
 Patrick Karam (1961- ), homme politique français de Guadeloupe ;
 Tony Karam (1956- ), homme politique libanais.

Toponyme

Karam, localité du département du Logone-et-Chari, dans la région de l'Extrême-Nord.
 Karam, village du département du Mayo-Danay et l'arrondissement de Gobo, dans la région de l'Extrême-Nord.

Autres occurrences 
Karam désigne aussi :
 Karam, un film de Bollywood réalisé en 2005 par Sanjay F. Gupta, avec Priyanka Chopra Jonas et John Abraham.

Patronyme libanais